Az 1938–1939-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenkettedik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban csak három csapat indult el (sok csapat csak a másodosztályra adta le a nevezését), a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: A GSE-Olympia meccs eredménye hiányzik, de a sorrend helyes.

II. osztály 
1. MPSC 25, 2. MPSE 25, 3. Olympia DNSE 24, 4. Goldberger SE 24, 5. AMC SC 19, 6. Kistex SE 13, 7. WMTK 10, 8. MTE 2, 9. VAC 0 pont.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1938.09.26., 10.04., 10.10., 1939.06.05. (eredmények) 1939.07.06. (II. osztály) 1939.02.20. (terem)
MTI Sportkiadás 1939.04.16. (eredmények)

N1938
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag